Артём Ю́рьевич Бондаре́нко: Бондаренко, Артём Юрьевич (род. 1991) — белорусский легкоатлет.
 Бондаренко, Артём Юрьевич (род. 2000) — украинский футболист.